Quaglietta ima više značenja:
 Quaglietta, Avellino
 Quaglietta, Chieti